Il doppio del Swiss Open Gstaad 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jiří Novák e David Rikl erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Tomás Carbonell e Nicolás Lapentti.

Roger Federer e Marat Safin hanno battuto in finale Michael Hill e Jeff Tarango che si sono ritirati sul punteggio di 0–1.

Teste di serie
 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Michael Hill /  Jeff Tarango (finale)
 Pablo Albano /  Lucas Arnold (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 2001
ATP Tour 2001